Arondismentul Mont-de-Marsan (în ) este un arondisment din departamentul Landes, regiunea Aquitania, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Aire-sur-l'Adour
 Cantonul Gabarret
 Cantonul Geaune
 Cantonul Grenade-sur-l'Adour
 Cantonul Hagetmau
 Cantonul Labrit
 Cantonul Mimizan
 Cantonul Mont-de-Marsan-Nord
 Cantonul Mont-de-Marsan-Sud
 Cantonul Morcenx
 Cantonul Parentis-en-Born
 Cantonul Pissos
 Cantonul Roquefort
 Cantonul Sabres
 Cantonul Saint-Sever
 Cantonul Sore
 Cantonul Villeneuve-de-Marsan

Comune 

Mont-de-Marsan